Жан Дэв (, собственно Jean de Schrynmakers; род. , ) — бельгийский  и .

Биография 
Родился в валлонской провинции Эно. Работал издателем энциклопедической литературы, журналистом и продюсером на радио France Culture (1975—2009), издавал несколько литературных журналов. С 2001 года руководит Международным центром поэзии в Марселе. Много жил в Австрии (Вена) и США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес). Дружил с Паулем Целаном, Анн-Мари Альбьяш.

Творчество 
Со второй половины 1960-х годов один из крупнейших франкоязычных авангардных поэтов. Кроме собственно поэзии, автор рефлексивной прозы, перемежающейся стихами. Переводил лирику Пауля Целана и Роберта Крили. Глубоко увлечен современной музыкой, сотрудничает с художниками. Его стихи и проза выходили отдельными книгами на английском и немецком языках.

Произведения

Поэзия 
 Décimale Blanche, поэма (1967, опубл. в парижском журнале Ephémère, пер. на немецкий Пауля Целана, на английский Сида Кормана)
 Fut Bâti (1973)
 L'Absolu reptilien (1975)
 N, M, U (1975)
 Le Cri-cerveau (1977)
 Narration d'équilibre 1 : Antériorité du scandale, 2 : " Sllt ", 3 : Vingt-quatre images seconde, поэма (1982)
 Un transitif (1984)
 Narration d'équilibre 4 : W (1985)
 Narration d'équilibre 5 : America domino (1987)
 Narration d'équilibre 6 : Alphabet, 7 : Une Leçon de musique, 8 : Grammaire, 9 : Suivez l'enfant (1990)
 Trilogie du temps 1 : Objet bougé (1999)
 Trilogie du temps 2 : Le Retour passeur (2000)
 Trilogie du temps 3 : Les Axes de la terre (2001)
 Une Femme de quelques vies (2009)
 Onde générale (2011)

Романы, повести 
 Le Jeu des séries scéniques (1975)
 1, 2, de la série non aperçue (1975)
 La Condition d'infini 1 : Un Trouble (1995)
 La Condition d'infini 2 : Le Jardin d'hiver, 3 : La Maison des blocs tombés, 4 : Le Mur d'or (1995)
 La Condition d'infini 5 : Sous la coupole (1996)
 L’Autoportrait aux dormeuses (2000)
 Le Grand Incendie de l'Homme (2007)

Эссе и другая проза 
 Tapiès répliquer (1981)
 Si la neige devenait plus blanche (1985)
 Propositions d'été induites par des énoncés d'hiver (1989)
 L'énonciateur des extrêmes (2012)

Литература 
 Dossier Jean Daive// Cahier critique de poésie, 2007, n° 14
 Hamacher W. Anataxe, virgule, balance. Marseille: É. Pesty, 2009

Ссылки 
 Биография, библиография на сайте издательства P.O.L.

Французские поэты XX века
Литераторы, известные под псевдонимами